Форж э шантье́ де ла Медитерране́ ( — «Кузницы и верфи Средиземноморья», аббревиатура FCM, а также Société nouvelle des forges et chantiers de la Méditerranée — «Новое общество кузниц и верфей Средиземноморья») — бывшая французская судостроительная компания в Ла-Сен-сюр-Мер, неподалёку от Тулона.

История 
В 1835 году английский инженер  основал в Монпенти (Menpenti, ныне — район 10-го округа Марселя) завод по производству паровых машин и в том числе судовых двигателей. В 1845 году он купил верфь «Chantiers de la Seyne» в Ла-Сен-сюр-Мер. С 1845 по 1848 год численность рабочих выросла с 200 до 1300 человек. Развитию бизнеса способствует, в частности, развитие речного транспорта и пароходного сообщения, рост средиземноморской торговли, индустриализация северной Италии, а также захват и колонизация Алжира. Тейлор пережил экономический кризис 1848 года и в 1853 году основал «Compagnie des forges et chantiers de la Méditerranée», интегрированную судостроительную компанию. Компания объединила три общества: «Forges de la Capelette» в La Capelette (район 10-го округа Марселя) — производителя листового проката и труб, завод в Монпенти, выпускающий паровые котлы и двигатели, и «Chantiers de La Seyne» — кораблестроительную верфь.

В 1855 году Филипп Тейлор продал компанию консорциуму во главе которого был , один из руководителей судоходной компании Cie. des services messageries Imperiales. В следующем году компания была преобразована в публичное акционерное общество (société anonyme) с уставным капиталом в 4 миллиона франков и стала называться «Société nouvelle des forges et chantiers de la Méditerranée» («Новое общество кузниц и верфей Средиземноморья»). Беик течение 35 лет оставался у руля компании.

В течение нескольких лет были построены цеха по производству броневых плит, листового проката и котельные мастерские. Компания начала строить военные корабли для России, Италии, Бразилии и других стран.

В 1871—1872 годах компания приобрела ряд предприятий в Гавре, включая судостроительный завод в Гравиль-Сант-Онорин (Graville-Sainte-Honorine, c 1919 года часть Гавра) и завод «Cie Anonyme des Chantiers de l’Océan» братьев Мазелин (Mazeline) в Гавре, выпускавший двигатели и винты.

Вся группа активно участвует в программе перевооружения артиллерии французской армии, начиная с франко-прусской войны и вплоть до Первой мировой. Начиная с 1917 года, компания даже строит танки.

Бомбардировки производственных цехов во вторую мировую войну прервали работу предприятия.

После войны предпринимаются усилия по модернизации производств. Кризис судостроения во Франции, начиная с 1959 года, приводит отрасль в упадок. Спрос на боевые корабли сократился, крупные верфи стали закрываться. «Forges et chantiers de la Méditerranée» с 1 июля 1966 года прекращает работу.

Компания возобновила деятельность под наименованием «Корабельные и промышленные конструкции Средиземноморья» (Constructions navales et industrielles de la Méditerranée — CNIM), с 1982 года называется Constructions industrielles de la Méditerranée S.A..

Построенные корабли и суда 
 Испанский броненосец Numancia (1865) (первый в мире броненосец, совершивший успешное кругосветное плавание)
 Прусский броненосец  (1867)
 Трёхмачтовый барк в железном корпусе «Tamaris» (1868)
 Испанский монитор  (1874)
 Греческий парусно-паровой крейсер Navarhos Miaoulis (1878)
 Французский пассажирский лайнер La Bourgogne (1885)
 Испанский броненосец Pelayo (1888)
 Чилийский броненосец Capitán Prat (1889)
 Греческий броненосец Spetsai (1889)
 Японский бронепалубный крейсер «Мацусима» (1890)
 Японский бронепалубный крейсер «Ицукусима» (1890)
 Мексиканский корвет  (1891)
 Французский бронепалубный крейсер D’Entrecasteaux (1896)
 Русский бронепалубный крейсер «Светлана» (1896)
 Французский бронепалубный крейсер Catinat (1896)
 Французский бронепалубный крейсер Châteaurenault (1898)
 Французский броненосный крейсер Montcalm (1900)
 Русский крейсер «Баян» (1900)
 Русский броненосец «Цесаревич» (1901)
 Французский дредноут Paris (1902) серии линкоров «Курбэ»
 Русский крейсер «Адмирал Макаров» (1906)
 Британское госпитальное судно  (1911)
 Французский пассажирский лайнер Patria (1913)
 Французский пассажирский лайнер Providence (1915)
 Французский авианосец Béarn (1920)
 Французский пассажирские лайнеры Djenné (1931) и El Mansour (1932)
 Лидеры эсминцев ВМФ Франции типа «Ле Фантаск»: Le Malin и L’Indomptable (1933)
 Французский лёгкий крейсер  (1935)
 Последний французский плавучий маяк Le Sandettié (1947)
 Круизное судно  (1965)
 Автомобильный паром  (1965)

Танки 
 FCM A
 FCM 1A
 FCM 1B
 FCM 2C
 FCM F1
 FCM F4
 FCM 21
 CHAR D’ARRET
 FCM 36
 FCM 50t

Примечания

Ссылки 
 Chantiers navals de La Seyne
 History of the shipyards of La Seyne during the 19th century
 

Судостроительные компании Франции
Производители вооружений